Тихоре́чное:

 Тихоречное — село в Анучинском районе Приморского края.
 Тихоречное — станция Дальневосточной железной дороги на линии Сибирцево — Новочугуевка.